„Stierieguszczij” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty rosyjskiej (radzieckiej) marynarki wojennej:
 „Stierieguszczij” – niszczyciel typu Sokoł z początku XX wieku i wojny rosyjsko-japońskiej (ex-„Kulik”)
 „Stierieguszczij” – niszczyciel typu Ukraina z początku XX wieku
 „Stierieguszczij” – niszczyciel proj. 7 z okresu II wojny światowej
 „Stierieguszczij” – niszczyciel rakietowy proj. 61 z okresu zimnej wojny
 „Stierieguszczij” – korweta proj. 20380 z początku XXI wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy rosyjskich i radzieckich okrętów